L'edizione 1941-42 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Göteborg.

Capocannoniere del torneo fu Sven Jacobsson (GAIS Göteborg), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti
IFK Göteborg campione di Svezia 1941-42.
Landskrona BoIS e Reymersholms IK retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1941
Calcio nel 1942
Campionato svedese di calcio